3/7 kan syfta på:

 3 juli
 7 mars (amerikanskt datumformat)